Метамора има више значења:
 Метамора (Индијана)
 Метамора (Илиноис)
 Метамора (Мичиген)
 Метамора (Охајо)